Trasobares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Trasobares (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Trasobares (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar